Audi je njemački proizvođač automobila sa sjedištem u Ingolstadtu. Od 1964., Audi je marka unutar Volkswagen grupe.

Automobili proizvođača Audi se proizvode u Ingolstadtu, Neckarsulmu, Győru (Mađarska), Bratislavi (Slovačka), Sao José dos Pinhais (Brazil) i u Changchunu (Kina).

August Horch (1868. – 1951.), je 1899. osnovao marku Horch i počeo s proizvodnjom automobila, ali je u uskoro izbačen iz svoje kompanije pa je 1909. godine osnovao novu. Međutim, više nije imao pravo na korištenje svog obiteljskog imena pa je svoje prezime Horch preveo na latinski jezik. Riječ audi je imperativ od audire (na hrvatskom čuti), što i znači „Čuj!“ ili na njemačkom „Horch!“.

Povijest 

Prva saznanja o Audiju datiraju još iz davne 1899. kada je 14. studenog August Horch osnovao A. Horch & Cie i 1901. godine počeo s proizvodnjom automobila. Horch je radio u kompaniji do 1909. kada napušta kompaniju i osniva svoju pod imenom Audi. 

Prvi automobili proizvedeni su 1910. godine pod nazivom Type A, B, C, D, E... Proizvodili su se sve do 1932., kada se Audi udružuje s još 3 velika proizvođača – Horch, DKW i Wanderer. Te četiri kompanije formirale su logo s ukrštena četiri prstena.

Od 1933. pod nazivom Auto Union proizvode se sljedeći modeli: UW Front Cabriolet, Front, UW Limousine, 225 Cabriolet, 225 Glaser, 225 Roadster, 920 Limousine.

I za to razdoblje na kraju bi se mogao spomenuti i Auto Union 60 proizveden 1968. koji sve više liči na novije linije automobila.
Već 1969. godine pod nazivom NSU proizvode se modeli: 100, 100s, 100 Coupe, 80, 200, 80 CD sve do 1984.

Od 1985. godine Audi dobiva svoj današnji naziv i prepoznatljiv logo s četiri prstena, iako je i kao Auto Union imao četiri prstena, no s malo drugačijim dizajnom.

U ovom razdoblju treba naglasiti da Audi prvi put 1980. u svoje modele ugrađuje quattro pogon.
Pa tako se i od 1985. godine proizvode već prepoznatljivi modeli: 80, 90, Quattro Sport, 100, 200, A4, A6, A3, A8, S2, RS2, A2 pa sve do danas kad se proizvode i Q2, Q3, Q5 Q7, TT, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S1, R8 itd.

2005. godine Audi je slavio 25. rođendan Quattro pogona (25 godina quattro) i 2009. godine stoti rođendan postajanja.

Modeli 2012. 

* Avant su Audijevi karavan modeli od 1977. Prije su se poznali pod imenom Variant, kako su danas još modeli Volkswagena.

Modeli

Mali (gradski) automobili

Kompaktna klasa

Srednja klasa

Gornja srednja klasa

Gornja klasa

Kabrioleti

Sportcoupé

Sportski modeli

Sportske limuzine

Sportkombi

SUV 

Modeli proizvedeni samo za američko i kanadsko tržište:
 Audi Fox
 Audi 4000
 Audi 5000

Broj proizvedenih

Audi u motor sportu 

  Audi quattro Rallye (1980. – 1984.)
  Audi Sport quattro Rallye (1984. – 1986.)
  Audi Sport quattro Evo 2 (1985. – 1986.)
  Audi Sport quattro S1 Pikes Peak (1987.)
  Audi 200 quattro Rallye (1987.)
  Audi 200 Trans-AM quattro (1988.)
  Audi 90 IMSA GTO quattro (1989.)
  Audi V8 DTM (1990. – 1992.)
  Audi 80 quattro Supertourismo (1989. – 1994.)
  Audi 80 quattro Competition (1994.)
  Audi A4 Supertouring (1996. – 1998.)
  Audi R8R/R8C Le Mans (1999.)
 Audi R8 Le Mans (2000. – 2006.)
  Audi TT-R DTM (2000. – 2003.)
  Audi S4 Competition (2000. – 2002.)
  Audi RS6 Competition (od 2003.)
  Audi A4 DTM (od 2004.)
  Audi R10 Le Mans (od 2006.)
  Audi R15 (od 2009.)

Prototipovi 

Audi Quartz (1981.)
Audi Studie Auto 2000 (1981.)
Audi quattro Spyder (1991.)
Audi AVUS quattro (1991.)
Audi ASF (Audi Space Frame) (1993.)
Audi TT Concept (1995.)
Audi Steppenwolf (2000.)
Audi Rosemeyer (2000.)
Audi Avantissimo (2001.)
Audi Nuvolari quattro(2003.)
Audi Pikes Peak quattro (2003.)
Audi LeMans quattro (2003.)
Audi RSQ (2004., samo za film I, Robot napravljen)
 Audi Allroad quattro Concept (2005.)
 Audi Q7 Hybrid Concept (2005.)
 Audi Shooting Brake Concept (2005.)
 Audi Roadjet Concept (2006.)
 Audi Q7 V12 TDI (2006.)
 Audi Cross Coupé quattro (2007.)
 Audi TT clubsport quattro (2007.)
 Audi project quattro (2007.) (na izložbama kao Audi Metroproject quattro. Poslije toga od Metro-a zabranjeno.)
 Audi Cross Cabriolet quattro (2007.)
 Audi R8 V12 TDI Concept (2008.)
 Audi Q7 Coastline (2008.)
 Audi A3 TDI clubsport (2008.)
 Audi A1 Sportback Concept (2008.)
 Audi Sportback Concept (2009.)
 Audi e-tron (2009.)

Slovne oznake motora 
Audi je razvio, slobodan sam reći jedan način identifikacije, što je u mnogočemu pojednostavilo servisiranje i nabavu pojedinih dijelova. Kako se kod Audija pojavljuje mnogo verzija motora teško ih je bilo prepoznati, a skoro svaki je imao nešto drukčije Audi je odlučio svakom motoru dati 'ime' odnosno slovnu oznaku od dva ili tri slova koja je specifična za taj motor. Oznaka se nalazila utisnuta na samom bloku motora te na naljepnicama servisne knjižice i u prtljažnom prostoru automobila.

Vanjske poveznice 

Audi Hrvatska
Audi Deutschland 
Audi World Site (internationalna "Audi" stranica)

Volkswagen grupa
!